Сы́рбушка () — молдавский национальный суп из молочной сыворотки, овощей и крупы. Изначально для сырбушки использовали сыворотку от овечьего молока, но в настоящее время суп готовят и с сывороткой от коровьего молока.

История 
Загущённые супы на кислой основе (квасе, сыворотке) характерны для многих европейских народов. Характерным для сырбушки (и молдавской кухни вообще) является использование кукурузы. В сырбушке используют кукурузную крупу или муку. Необходимо отметить, что кукурузу (как и картофель) в Молдавию завезли не ранее XVII века, но благодаря высокой урожайности она стала национальным молдавским продуктом.

Разновидности 
В литературе приводятся различные варианты приготовления сырбушки. В частности, существенно отличается последовательность закладки продуктов в суп. Иногда предлагается всыпать кукурузную или манную крупу, предварительно замоченную в холодной воде, в кипящую воду и проваривать её до полуготовности, а затем добавлять овощи (мелко нарезанный лук, морковь, нарезанную вдоль пополам или кубиками, нарезанный крупной соломкой картофель) и варить до готовности крупы и овощей. В других вариантах начинают с отваривания овощей, и уже в овощной отвар всыпают муку (в этом случае крупу-сечку использовать нельзя). Другим отличием является количество используемой воды — при использовании домашней, отстоявшейся от молочных продуктов сыворотки её предлагается совсем не использовать, и варить суп сразу только на сыворотке. В других вариантах молочную сыворотку вливают в суп в конце варки, в количестве вдвое большем, чем количество воды. Суп в разных вариантах заправляют растопленным сливочным маслом, кориандром, измельченным чесноком, настаивают, при подаче к столу посыпают зеленью укропа.

Примечания

Литература 
 
 
 Balkan Cookbook (International cook book series), Inge Kramarz, — 1973, Verleger Thomas Nelson & Sons Ltd — ISBN 017140081X, ISBN 978-0171400816

Ссылки 
 Пастуший суп «Сырбушка»
 Рецепт сырбушки

Молдавские супы